

Козачий — острів, розташований на Волзі, на південний схід від Саратова
 Козачий — хутір, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Козачий — селище, Первомайський район, Алтайський край

Козачий — острів у Кропивницькому, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
 Козачий — один з дніпровських островів, розташований в південній частині Києва
 Козачий — селище, Щастинський район, Луганська область

Див. також 
 Острови Козачий та Ольжин

Багатозначні терміни: топоніми